The Little Pirate – cortometraggio della Reliance Film Company (1913)
 The Little Pirate – film del 1917 diretto da Elsie Jane Wilson